

Вовковиськ — місто, Вовковиський район, Гродненська область
 Вовковиськ — село, Червенський район, Мінська область
 Вовковиськ — залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці